Bernard van Toulouse, graaf van Toulouse (863-877)
 Bernard van Gothië, graaf van Barcelona (865-878)
 Bernard Plantevelue, graaf van Auvergne (868-885)
 Bernhard II van Saksen, hertog van Saksen (1011-1059)
 Bernard II van Brandenburg, markgraaf van Noordmark (1018-1046)
 Bernard II van Armagnac, hertog van Gascogne (1040-1052) en graaf van Armagnac (1020-1061)
 Bernard II van Comminges, graaf van Comminges (-1053)
 Bernhard II van Werl, graaf van Werl (midden 11e eeuw)
 Bernard II van Bigorre, graaf van Bigorre (1038-1080)
 Bernard II van Besalú, graaf van Besalú en Ripoli (1052/1066-1100)
 Bernhard II van Lippe, heer van Lippe (1167-1196)
 Bernhard II van Anhalt, vorst van Anhalt-Bernburg (1287-1318)
 Bernard II van Schweidnitz, hertog van Schweidnitz (1305-1326)
 Bernhard II van Werle, heer van delen van Werle (1339-1382)
 Bernhard II van Saksen-Lauenburg, hertog van Saksen-Lauenburg (1436-1463)
 Bernard van Baden, markgraaf van Baden (1453-1458)
 Bernhard II van Brunswijk-Lüneburg, hertog van Brunswijk-Lüneburg (1457-1464)
 Bernardo II, koning van Kongo (1614-1615)
 Bernhard van Saksen-Jena, hertog van Saksen-Jena (1672-1678)
 Bernhard II van Saksen-Meiningen, hertog van Saksen-Meiningen (1803-1866)